Роберт Трухильо (полное имя Роберто Агустин Мигель Сантьяго Самуэль Трухильо Веракруз,  ; 23 октября 1964, Санта Моника, Калифорния, США) — американский музыкант, бас-гитарист мексиканского происхождения . Был участником таких музыкальных коллективов как Suicidal Tendencies (с 1989 по 1997 год), Infectious Grooves (c 1992 года), Black Label Society (2002), играл в группе Оззи Осборна (с 1996 по 2003 год), с 2003 года является бас-гитаристом и бэк-вокалистом группы Metallica.

Биография 
Родился 23 октября 1964 года в Санта Монике, Калифорния.
Присоединившись к Suicidal Tendencies (в 1989) Роберт внес фанковые нотки в звучание группы, что особенно слышно на альбомах Lights...Camera...Revolution! и The Art of Rebellion. В итоге Роб заразил лидера Suicidal Tendencies Майка Мьюра фанк-музыкой и они вдвоем организовали проект Infectious Grooves, чтобы играть более фанк-ориентированную музыку.

В конце девяностых Роберт присоединяется к группе Оззи Осборна.

24 февраля 2003 года Трухильо становится басистом группы Metallica. Процесс прослушивания и принятия Роба в группу показан в документальном фильме Some Kind of Monster.

Семья 
Сын Роберта Тай Трухильо также играет на бас-гитаре в молодёжной рок-группе The Helmets. В апреле 2017 года в двенадцатилетнем возрасте Тай Трухильо присоединился к ню-метал группе Korn, заменив их основного басиста в концертном туре по Южной Америке.

Сценический образ 

Роб часто передвигается по сцене своеобразной «крабьей» походкой с низко расположенной гитарой, строит жуткие гримасы, шутит, изображает что-то плавными движениями рук. Почти всегда выступает в шортах-бермудах. В начале карьеры в Metallica Роб мало подпевал, но со временем стал основным бэк-вокалистом группы.

Дискография 
 Suicidal Tendencies
 Controlled By Hatred/Feel Like Shit...Déjà Vu — 1989 (credited as «Stymee»)
 Lights...Camera...Revolution! — 1990
 The Art of Rebellion — 1992
 Still Cyco After All These Years −1993
 Suicidal for Life — 1994
 Prime Cuts — 1997
 Glenn Tipton
 Baptizm of Fire — 1997
 Infectious Grooves
 The Plague That Makes Your Booty Move...It's the Infectious Grooves — 1991
 Sarsippius' Ark — 1993
 Groove Family Cyco — 1994
 Mas Borracho — 2000
 Mass Mental
 How To Write Love Songs — 1999
 Live In Tokyo — 2001
 Ozzy Osbourne
 Down to Earth — 2001
 Blizzard of Ozz переиздание — 2002
 Diary Of A Madman переиздание — 2002
 Live At Budokan — 2002
 Patient Number 9 — 2022
 Black Label Society
 1919 Eternal — 2002
 Boozed, Broozed, and Broken-Boned (Live DVD) — 2002
 Jerry Cantrell
 Degradation Trip — 2002
 Degradation Trip Volumes 1 & 2 — 2002
 Metallica
 Death Magnetic — 2008
 Live at Grimey's — 2010
 Beyond Magnetic — 2011
 Through the Never — 2013
 Hardwired...To Self-Destruct — 2016

Примечания 

Бас-гитаристы США
Музыканты трэш-метала
Музыканты Metallica
Музыканты Оззи Осборна
Музыканты Black Label Society
Члены Зала славы рок-н-ролла